Cilimus ist der Name von:

 Cilimus (Garut), Dorf im indonesischen Regierungsbezirk Garut
 Cilimus (Kuningan), Gemeinde im indonesischen Regierungsbezirk Kuningan
 Cilimus (Meteorit), Steinmeteorit